Egeo – figura della mitologia greca
Egeo – nome proprio di persona italiano maschile
Egeo – incrociatore ausiliario della Regia Marina
Gatto egeo – razza di gatto
Mar Egeo – mare del Mar Mediterraneo
Egeo – Personaggio DC Comics nemico di Wonder Woman